Maillé (Indre-et-Loire)
 Maillé (Vendeia)
 Maillé (Vienne)